Ел Тенијенте има више значења:

 Ел Тенијенте (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Тенијенте (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Тенијенте, Гранха (Теотивакан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Тенијенте, Ла Есперанза (Савајо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тенијенте (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тенијенте (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тенијенте (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику